Los términos zapoteca y zapoteco hacen referencia, en esta enciclopedia:

Cultura
 a la cultura zapoteca precolombina, una etnia que se desarrolló en la mitad oriental del estado mexicano de Oaxaca;
 al pueblo zapoteco, actuales descendientes de los antiguos zapotecas y cada uno de sus miembros;
 a las lenguas zapotecas, los idiomas hablados por la etnia zapoteca;
 a la escritura zapoteca, utilizada por esa etnia;

Naturaleza
 a la zapoteca, una leguminosa de la familia botánica de las fabáceas;
 al Cerro Zapotecas, en el término municipal de San Pedro Cholula;

Además
 a zapoteca, el gentilicio para los habitantes de Santiago Zapotitlán;
 al ARM Zapoteco, un barco de la Armada de México.

Nahuatlismos